Drozdowo ist der Name von 12 Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Drozdowo (Kowale Oleckie) (ehemals Drosten, bis 1934 Drosdowen, Kreis Treuburg/Ostpreußen)
 Drozdowo (Orzysz) (ehemals Drosselwalde, bis 1938 Drosdowen, Kreis Johannisburg/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Drozdowo (Świecie) (ehemals Drosdowo, Kreis Schwetz/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Drozdowo (Raciąz)
 Drozdowo (Rzewnie)
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Drozdowo (Piątnica)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Drozdowo (Debrzno) (ehemals Posenberg, Kreis Flatow, Brandenburg)
 Drozdowo (Stężyca)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Drozdowo (Chojna) (ehemals Finkenstein, Kreis Königsberg/Neumark)
 Drozdowo (Darłowo) (ehemals Drosedow, Kreis Schlawe/Pommern)
 Drozdowo (Karnice) (ehemals Hohendrosedow, Kreis Greifenberg/Pommern)
 Drozdowo (Rymań) (ehemals Drosedow, Kreis Kolberg-Körlin/Pommern)